Asgårdsvej kan henvise til flere stednavne:

 Asgårdsvej (Frederiksberg) – en vej på Frederiksberg i/ved København
 Asgårdsvej (Horsens) – en vej i Horsens
 Asgårdsvej (Nordborg) – en vej i Nordborg
 Asgårdsvej (Ringsted) – en vej i Ringsted
 Asgårdsvej (Silkeborg) – en vej i Silkeborg
 Asgårdsvej (Slagelse) – en vej i Slagelse

Se også Asgård